

Persone
Carlos Julio Acevedo Acevedo – calciatore uruguaiano nato nel 1955.
Carlos Acevedo López – calciatore messicano nato nel 1996.